Die Admiralskathedrale in Mykolajiw, einer Hafenstadt in der südlichen Ukraine, bestand von 1794 bis 1937.

Name 
Die Kathedrale wurde nach dem Tod von Katharina II. gemäß dem Dekret von Paul I. nach dem Admiral Grigori Alexandrowitsch Potjomkin benannt.

Geschichte 
Die Kathedrale wurde 1789 im Auftrag des Admirals Grigori Alexandrowitsch Potjomkin erbaut. Am 30. Oktober 1794 wurde die Kirche dem hl. Gregor geweiht (Grigori Potemkin trug seinen Namen). Der Bau der Kathedrale erfolgte nach dem Entwurf des Architekten Iwan Jegorowitsch Starow nach dem Vorbild der Kathedrale in Adrianopel. 1790 erarbeitete Starow auch den Generalplan für den Aufbau der Stadt Mykolajiw mit geraden Straßenzügen und regelmäßigen Wohnvierteln an der Mündung der Inhul in den Südlichen Bug.

Im Inneren befand sich die Ikonostase von G. Potemkin. Der Bau bestand aus Muschelkalkstein und war 42,6 m lang und 17 m breit. Die Kuppel war mit verzinktem Eisen verkleidet und grau gestrichen. Auf der Kuppel und über dem Altar waren zwei vergoldete Kupferkreuze angebracht. 1937 wurde die Kirche gesprengt. Heute befindet sich an derselben Stelle die St.-Nikolaus-Kirche.

Weblinks 

Mykolajiw
Mykolajiw
Sakralbau in der Oblast Mykolajiw
Erbaut in den 1790er Jahren
Zerstört in den 1930er Jahren
Mykolajiw
Mykolajiw
Bauwerk aus Stein
Mykolajiw
Mykolajiw
Abgegangenes Bauwerk in der Ukraine
Sprengung